Stora Öjasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Öjasjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (13,1 ha)
Stora Öjasjön, Småland, sjö i Hultsfreds kommun och Högsby kommun,  (60,1 ha)
Store Öjasjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (12,8 ha)

Se även
Öjasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn